Wied kan syfta på:

 Grevskapet Wied – ett historiskt territorum inom det tysk-romerska riket 1100-talet–1806
 Wied, Rheinland-Pfalz – en kommun i Tyskland
 Wied (flod) – en flod i Tyskland
 Wied (auktor) – en auktorsförkortning 
 Wied (släkt) – en tysk släkt

Personer
 Gustav Wied (1858–1914), en dansk författare
 Elisabet av Wied (1843–1916), en rumänsk furstinna, drottning och författare
 Victor av Wied (1877–1946), en tysk diplomat
 Wilhelm av Wied (1845–1907) – en tysk furste, militär och politiker
 Wilhelm av Wied (1876–1945) –  en tysk prins och militär